Atzel ist

 ein anderer Name für die Vogelart Elster
 Atzel (Landstuhl), Stadtteil von Landstuhl, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz

Atzel ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Atzel (* 1845), Landtagsabgeordneter und Bürgermeister von Sessenheim
 Johann Jakob Atzel, Baumeister

Siehe auch:
 Atze (Name)